Toyota Carina (исп. "нежная, любящая") — автомобиль компании Toyota, седан компактного, позже среднего класса. Выпускался с 1970 по ноябрь 2001 года. Модель-предшественник — Toyota Corona.

Carina создавался как более спортивный по дизайну автомобиль, чем Toyota Corona, чтобы привлечь больше внимания молодёжной части покупателей. 28 сентября 1970 года Toyota Carina была представлена публике на 17-м Токийском Мотор-Шоу. Каждое новое поколение появлялось через четыре года, претерпевая через каждые два года небольшие изменения внешнего дизайна — рестайлинг или фейслифтинг.

История 
Автомобиль Carina впервые появился на рынке в качестве спортивного седана, который был создан на базе модели Toyota Celica. После этого было разработано множество версий этой машины, начиная с модели Toyota Carina ED, но пассажирский универсал был только один — Toyota Carina Surf. Третье поколение этого универсала появилось в 1988 году одновременно с переводом всего модельного ряда Carina на передний привод.

В те времена Японию как раз захлестнул бум на седаны, поэтому выпуск новой машины из разряда «пассажирский универсал» был как бы и не ко времени. Тем более что бытовало представление, что по своим ходовым качествам он мало чем отличается от универсала — «грузовика» (категория «van»). На пассажирском универсале Carina устанавливались такие же двигатели, как и на все остальные машины модельного ряда Carina: 4-цилиндровый мотор 1.5 или 1.8 литра (бензин) или же 2-литровый дизель.
Модель отличало большое разнообразие вариантов окраски кузова. Правда, изысканный «темно-серый» цвет, как и «синий металлик», предлагались только в порядке опции. Заднее багажное отделение было стандартно оборудовано откидывающейся крышкой. В целом машина предвосхитила моду на пассажирские универсалы, однако её производство было прекращено ещё до того, как эта мода дала о себе знать в августе 1992 года.

Четвёртое поколение модели, выпуск которого пришелся на 1984 год, немного поменяло это впечатление. В это же время гораздо большей известностью пользовалась Carina ED — 4-дверный автомобиль класса хардтоп. В этом поколении модели можно найти роскошь и высоту класса, которой нет в обычной Carina. В 1990 г. произошли некоторые изменения. На двигатель с объёмом от 1.5 до 2 литров была установлена система EFI, а стиль автомобиля стал ещё более роскошным.

Carina, как и Corona, является седаном среднего класса концерна Toyota. Пятое поколение модели было выпущено в 1992 году. Здесь используется передний привод. Если говорить о Carina в общих чертах, то изначально это была машина со спортивным имиджем, однако с выпуском в 80-х годах модели Carina ED он поменялся на имидж роскошного (люксового) автомобиля. Основные компоненты и часть кузовных элементов Carina одинаковы с Corona. Благодаря этой модели удалось вернуть практически забытую характеристику Carina — спортивность. Впервые на автомобиль этого класса был поставлен двигатель Lean Burn. В 1994 г. уже существовал 1.8-литровый двигатель Lean Burn. Модификации, оснащенные полным приводом, имеют объём 2,0 литра.

Toyota Carina как спортивный седан среднего класса ознаменовала собой целую эпоху. Однако в период экономики «мыльного пузыря» Японии курс на создание роскошных автомобилей покачнулся. Именно в этот период на рынке появилось шестое поколение Toyota Carina. Она получила одинаковую с Corona базу и основные узлы, а также спортивный облик с присущим Carina дизайном передней части кузова. Такую форму, оптимально подходящую для преодоления воздушных потоков, этот седан не видел даже в свои лучшие времена. Что касается двигателей, то на это поколение Carina устанавливали бензиновые двигатели с объёмами 1.5, 1.6 (GT), 1.8, 2,0 (полный привод) и турбодизель объёмом 2.2 л. В 1998 г. появилась комплектация, оснащенная 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В Японии Toyota Carina используется как гоночный автомобиль, существуют соответствующие клубы и проводятся спортивные соревнования. Было выпущено семь поколений Toyota Carina, отличающихся как по дизайну, так и по мощности двигателей. Последнее седьмое поколение Toyota Carina имеет высокофорсированный двигатель 4A-GE, кузов AT210 и пользуется большой популярностью, как на родине в Японии, так и в России. На этом поколение автомобиля заканчивается, так как появились новые стандарты и мода, и уже не вписывались в концепцию основы автомобиля, и последующее переосмысление привело к созданию новой модели — Toyota Allion.

1-е поколение 

Серийный выпуск седана Toyota Carina начался в 1970 году. Эту модель поставляли и в Европу, и в США, однако из-за  ограничений на импорт на американском рынке Carina продержалась недолго. Единственным силовым агрегатом был 1,6-литровый двигатель.

2-е поколение 

Второе поколение Carina вышло на рынок в 1977 году. Основным силовым агрегатом остался 1,6-литровый мотор, также машина оснащалась двигателями объёмом 1,8 и 2 литра. В списке опций появилась автоматическая коробка передач. Расширился и выбор типов кузова: покупателям предлагались седаны, универсалы и купе.

3-е поколение 

Дебютировавшая в (1981-1988) годах Toyota Carina 3-го поколения (универсал Toyota Carina Surf — на внутреннем рынке) сохранила верность классической компоновке (двигатель спереди, привод задний), несмотря на то, что все больше автомобилей-конкурентов становились переднеприводными. Гамма двигателей расширилась за счет появления 1,8-литрового турбодизеля мощностью 123 л. с. и бензинового мотора такого же объёма с турбонаддувом (198 л. с.).

Хронология производства

Модификации

Развесовка передней и задней части авто

Использование трансмиссии 
Автомобили внутреннего рынка Японии

Европа

4-е поколение 

В 1984 году был представлен седан Toyota Carina четвёртого поколения, уже с передним приводом. Версии с кузовом универсал и купе сохранили прежнюю заднеприводную платформу и мощность двигателя в 73 л.с.
В 1985 г. выпущен хетчбек Toyota Carina II с бензиновым двигателем 1,8л (EFI), передним приводом.

5-е поколение 

Производство пятого поколения модели началось в 1988 году. Carina по-прежнему оснащалась бензиновыми и дизельными двигателями различного объёма, а кроме переднеприводного варианта, существовала и версия с полным приводом.
На европейском рынке в те же годы продавалась Toyota Carina II, которая была копией модели Corona восьмого поколения.

6-е поколение 

Седан Toyota Carina шестого поколения выпускался с 1992 до 1996 года.
В 1992 году на свет появилась новая модель Toyota Carina E, выпускаемая взамен Toyota Carina II. Автомобиль обладает оригинальным дизайном, его внешний вид смотрится достаточно современно и по сей день. Традиционно очень высока и антикоррозионная устойчивость: появление ржавчины, скорей всего, свидетельствует о некачественном кузовном ремонте. В отделке интерьера модели применяются недорогие материалы, но качество сборки очень хорошее. Места вполне хватает как передним, так и задним пассажирам. Автомобиль радует сбалансированностью ходовых качеств: отменная плавность хода позволяет не заострять внимание на качестве дорожного покрытия, а приличная управляемость при желании дает возможность насладиться скоростной ездой.
Европейская версия Carina E была практически полностью идентична девятому поколению Toyota Corona, а японский аналог универсала назывался Toyota Caldina.

7-е поколение 

Седьмое поколение имеет платформу AT21#, CT21# или SТ215.
 AT210 1.6 GT
 AT211 1.8 Si
 AT212 1.5 Ti
 SТ215 2.0 Si/Ti
 СТ211 2.2 Ti D
 СТ210 2.0 Ti D
 CT215 2.0 Ti D
 СТ216 2.2 Ti D

Последнее поколение выпускалось в Японии с июля 1996 по 21 ноября 2001 года. Покупателям предлагались автомобили с бензиновыми моторами 1.5, 1.6, 1.8 и 2.0, машины с двухлитровым силовым агрегатом могли быть только полноприводными 4WD. Также в продаже были версии дизельными двигателями объёмом 2.2 литра.
В августе 1998 года был произведён рестайлинг, изменились форма бамперов — исчезли их молдинги, оптика (включая задние фонари), другое рулевое колесо, элементы салона, обивка сидений, решетка радиатора, молдиги окрашены в цвет кузова, шильдики теперь находились в верхней части багажника.

В 2001 году так же произошли небольшие косметические улучшения (на модификации с 1.5Ti, 1.8Si, 2.0Ti) — появился тёмный приятный салон, появились хром-элементы: ручки дверей снаружи и внутри, элементы на селекторе АКПП, и кнопке ручника.

В последнем году выпуска существовали «юбилейные», последние выпуски машин в комплектации Limited — очень богатой комплектации (аналог северной версии), для данного класса. В неё входили все предлагаемые опции, включая обивку стоек велюром, электронная панель приборов типа «оптитрон», дворник заднего стекла с омывателем, спойлер багажника, автосвет, ионизатор, подогрев дворников и зеркал, обивки капота и багажника, хром элементы, утеплитель боковых крыльев типа «жабры», подсветки салона (ног переднего пассажира и водителя, бардачка) и др.

После легендарной Toyota Carina образовались последующие модели — Toyota Allion, Toyota Avensis, Toyota Altezza/Lexus IS 300.
В Европе в 1998 году дебютировало новое авто с новым именем — Toyota Avensis преемник Toyota Carina E, то время в Японии, на родине, продолжался выпуск Carina вплоть до 21 ноября 2001 года. После снятия с производства модель на конвейере заменили на Toyota Allion, ныне эта модель выпускается по сей день, сменив кузов с 2007 года.

Ранее выпускалась в кузовах универсал, хэтчбэк и купе.
Кузов универсал «превратился» в Toyota Caldina в 1992 году.

Комплектации 
 1.5 E package
 1.5 Ti
 1.5 Ti E package
 1.5 Ti L selection «My road»
 1.6 GT
 1.6 GT S selection «Pierna»
 1.8 Si
 1.8 Si G selection «My road»
 1.8 Si G selection «Limited»
 2.0 Si
 2.0 Si G selection «My road»
 2.0 Si G selection «Limited»
 2.0 Ti
 2.0 Ti S selection «My road»
 2.0DT Ti
 2.0DT Ti L selection
 2.2DT Ti

Существуют северные версии комплектации (), в них более ёмкий аккумулятор — 75 Ah, усиленный мотор дворников, горячий воздух от печки дует под ноги к задним сиденьям пассажиров, утеплитель боковых крыльев типа «жабры», более тёплая печка, обивка багажника, обивка капота, подогрев дворников лобового стекла, усиленный подогрев заднего стекла, подогрев зеркал заднего вида.

Опции:
 Дворник заднего стекла 2-режимный, омыватель
 Датчик света (автосвет — AUTO)
 Противотуманные фары
 ветровики (дефлекторы) окон
 лампа местной подсветки (+подочёчник), включая центральный плафон
 электротабло «оптитрон», включая тахометр, электронно-цифровой одометр, TRIP-А,В
 подсветка бардачка и ног передних пассажиров, багажника
 Режимы работы АКПП: MANU, PWR
 Подсветка замка зажигания
 Коврики салона

G-Edition, L Edition:
 Режимы работы АКПП: normal (economo), overdrive, manu, pwr
 Климат-контроль (auto)
 Дополнительный стоп-сигнал
 Оригинальные брызговики в цвет кузова
 Молдинги, ручки и зеркала в цвет кузова
 Электростеклоподъемники на все 4 двери
 Зеркала с электрорегулировкой и складыванием
 режим «Ecnomo» (эконом-режим) на двигателя 7A-FE
 Раскладные задние сиденья 1/2

Опции по умолчанию:
 Кондиционер
 Регулировка руля по высоте
 Центральный замок
 Дистанционный ключ
 Гидроусилитель руля (ГУР)
 ABS (антиблокировочная система),
 Подушка безопасности водителя (SRS),
 Подушка безопасности переднего пассажира (SRS)
 Ремни безопасности для заднего сиденья
 Вертикальная регулировка руля
 Трёхточечный ремень безопасности
 Передний стабилизатор
 Задний стабилизатор
 Усилитель жесткости в дверях
 Центральное отключение стеклоподъёмников
 Натяжитель ремней безопасности
 Фиксатор ремней безопасности

Силовые агрегаты 
 4A-GE (1,6 л — 1587 см³ 165 л. с.), кузов АТ-210, бензин
 5A-FE (1,5 л — 1498 см³ 100 л. с.), кузов АТ-212, бензин
 7A-FE (1,8 л — 1762 см³ 120 л. с.), кузов АТ-211, бензин
 3S-FE (2,0 л — 1998 см³ 140 л. с.), кузов SТ-215, бензин
 2C-T (2,0 л — 1975 см³ 88 л. с.), кузов СТ-210, СТ-215, дизель
 3C-TE (2,2 л — 2184 см³ 94 л. с.), кузов СТ-211, СТ-216, дизель

ED 
Toyota Carina ED выпускалась с 1986 по 1998 годы. 4-дверный красивый седан с типом кузова хардтоп. Подробней об автомобиле см. Toyota Carina ED.

GT 
Существует модификация GT (Gran Turismo) (с 08.1996 по 11.2001) с форсированным двигателем 1.6 литра.

Примечания

Ссылки 

Carina